Radolin (województwo wielkopolskie) – wieś w woj. wielkopolskim
 Radolin (wyspa) – wyspa na Międzyodrzu
 von Radolin – zniemczona forma nazwiska Radolińscy